Chrsovska reka (bulgariska: Хърсовска река) är ett vattendrag i Bulgarien.   Det ligger i regionen Silistra, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Chrsovska reka består till största delen av jordbruksmark. Runt Chrsovska reka är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Silistra (region)